

Населені пункти та їхні частини

 Єжув — гміна в Бжезінському повіті Лодзинського воєводства
 Єжув — місто в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Єжув — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Єжув — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Єжув — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Єжув — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єжув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єжув — частина села Вільчиська в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Єжув — частина села Млотковиці в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки